Als Weltmeisterschaft 1992 oder WM 1992 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1992 stattgefunden haben:

 Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaft 1992
 Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 1992
 Biathlon-Weltmeisterschaften 1992
 Cricket World Cup 1992
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 1992
 Curling-Weltmeisterschaften
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 1992
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1992
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 1992
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 1992
 Eishockey-Weltmeisterschaften
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1992
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen 1992
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1991/92
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1992/93
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1992
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1992
 Faustball-Weltmeisterschaft 1992
 Fechtweltmeisterschaften 1992
 Formel-1-Weltmeisterschaft 1992
 Futsal-Weltmeisterschaft 1992
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1992
 Halbmarathon-Weltmeisterschaften 1992
 Inline-Speedskating-Weltmeisterschaften 1992
 Leichtathletik-Juniorenweltmeisterschaften 1992
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1992
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1992
 Mountainbike-Weltmeisterschaften 1992
 Naturbahnrodel-Weltmeisterschaft 1992
 Junioren-Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1992
 Poloweltmeisterschaft 1992
 Rallye-Weltmeisterschaft 1992
 Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1992
 Ringer-Weltmeisterschaften 1992
 Ruder-Weltmeisterschaften 1992
 Schachweltmeisterschaft der Senioren 1992
 Skeleton-Weltmeisterschaft 1992
 Skiflug-Weltmeisterschaft 1992
 Ski-Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1992
 Snookerweltmeisterschaft 1992
 Squash-Weltmeisterschaften
 Squash-Weltmeisterschaft 1992
 Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 1992
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft der Frauen 1992
 Superbike-Weltmeisterschaft 1992
 Weltmeisterschaften im Trampolinturnen 1992
 Turn-Weltmeisterschaften 1992
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1992
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1992
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 1992

!
Weltmeisterschaften nach Jahr